Сергей Мкртчян:
* Мкртчян, Сергей Седракович (1911—1974) — советский геолог, академик АН АрмССР.
 Мкртчян, Сергей (род. 1981) — армянский футболист.
 Мкртчян, Сергей (род. 2001) — армянский футболист.

Примечания